Tamás Fodor ist der Name folgender Personen:

* Tamás Fodor (Politiker) (* 1952), ungarischer Politiker (Fidesz), Bürgermeister von Sopron
 Tamás Fodor (Schachspieler) (* 1991), ungarischer Schachspieler